Miejscowości w USA:
 Mammoth Spring – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Fulton
Gminy w USA:
 Mammoth Spring (ang. Mammoth Spring Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Fulton